Rufisque (departement)
 Rufisque (stad)